

Населені пункти та їхні частини
 Мурованка — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Мурованка — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Мурованка — частина села Бродла в гміні Альверня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Мурованка — частина села Нескуж у гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Мурованка — частина села Шівсько (Шувсько) в гміні В'язівниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Мурованка — колонія в гміні Ярослав Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Мурованка — лісова осада в гміні Єднорожець Пшасниського повіту Мазовецького воєводства

Примітки